Гай Квинкций Цинциннат (; V — IV века до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Квинкциев, военный трибун с консульской властью 377 года до н. э.

Гай Квинкций входил в состав коллегии, состоявшей из шести военных трибунов-патрициев. В 377 году он вместе со своим коллегой Гаем Ветурием Крассом Цикурином, вероятно, набирал войско для защиты Города, пока остальные трибуны воевали с внешними врагами.

О дальнейшей судьбе Гая Квинкция ничего не известно.

Примечания 

Квинкции